Трясуны — в том числе под таким названием известны несколько религиозных течений и сект:
 Квакеры
 Прыгуны
 Пятидесятники в целом или некоторые их разновидности
 Шейкеры'''